Топчу — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Топчу, Андрей Владимирович (род. 1980) — российский футболист.
 Топчу, Нуреттин (1909—1975) — турецкий писатель, педагог и философ.
 Топчу, Ремишназ (1863—1934) — восьмая жена османского султана Мурада V.
 Топчу, Ялчин (род. 1957) — турецкий политик, министр культуры с августа по ноябрь 2015 года.
 Топчу, Яшар (род. 1941) — турецкий политик, министр транспорта в 1991—1993 годах.